Дінара Сафіна і Агнеш Савай були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Анна-Лена Гренефельд і Ваня Кінґ виграли титул, перемігши у фіналі пару Клаудія Янс і Алісія Росольська з рахунком 3–6, 7–5, 10–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw

Тур WTA 2009
Жінки, парний розряд